Panambi kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Panambí, ort, Misiones,

Brasilien 

 Panambi (ort), Rio Grande do Sul, 
 Panambi (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar